Uhl est un nom propre.

Patronyme 

 Bernd Uhl (1946-2023), prélat catholique allemand ;
 Frida Uhl (1872–1943), femme de lettres autrichienne ;
 Joseph Uhl (1877-1945), graveur allemand ;
 Léon Uhl (né en 1889), poète, dramaturge et librettiste français d’opéra ;
 Mathieu Uhl (né en 1965), acteur français ;
 Nadja Uhl (née en 1972), actrice allemande ;
 Natalie Whitford Uhl (1919-2017), botaniste américaine ;
 Petr Uhl (1941-2021), journaliste et essayiste tchèque ;
 Sarah Uhl (née en 1983), coureuse cycliste américaine.

Autre 
 Anomalie d’Uhl, une cardiopathie ;
 United Hockey League, ligue de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Jim Uhls (né en 1953), scénariste américain de cinéma.

Homonymie